IWC kan syfta på

 International Watch Company - schweizisk klocktillverkare
 Internationella valfångstkommissionen (International Whaling Commission)